

Architettura 
Regno Unito
 Cimitero di City Road – cimitero di Sheffield, in Inghilterra 
 City Road Chapel – nome originario della Wesley's Chapel, chiesa metodista di Londra

Urbanistica 
Australia
 City Road – strada di Sydney
Regno Unito
 City Road – strada di Londra
 City Road – stazione fantasma della metropolitana di Londra